Lonely (Одинокий) — может относиться к:

 «Lonely» — песня 2NE1.
 «Lonely» — песня Эйкона.
 «Lonely» — песня Джастина Бибера.